Oud-strijder, een veteraan, een soldaat die deelnam aan een oorlog.
 Oudstrijder (bier), een Belgische biersoort van brouwerij Strubbe.